Love Me Tender (pel·lícula de 1956), una pel·lícula estatunidenca dirigida el 1956 per Robert D. Webb.
 Love Me Tender (pel·lícula de 2004) (Elvis Has Left the Building), pel·lícula estatunidenca dirigida per Joel Zwick el 2005